Výraz sopot je původní slovanský název pro pramen a může to být:

 Sopot (Bulharsko) – město v Bulharsku
 Sopot (pohoří) – pohoří v Albánii
 Sopoty – polský název města v Polsku
 Sopot (Bělehrad) – část Bělehradu
 Sopot (Skolevský rajón) – město na Ukrajině

nebo odvozeně
 Sopotnice – obec v Pardubickém kraji
 Sopot Festival – hudební festival v Sopotech

Externí odkazy